Мальмберг () — шведская фамилия. Известные носители:
 Мальмберг, Даг (род. 1953) — шведский актёр и режиссёр.
 Мальмберг, Лаури (1888—1948) — финский военный деятель, генерал-лейтенант, один из создателей финской армии.
 Мальмберг, Владимир Константинович (1860—1921) — русский историк искусства, археолог, профессор древней классической археологии в Юрьеве.
 Мальмберг, Сильвия (в замуж. Лильефорс, род. 1944) — шведская кёрлингистка.
 Мальмберг, Эрик (1897—1964) — шведский борец, чемпион и неоднократный призёр олимпийских игр;
 Мальмберг, Эрик (1892—1934) — финский шахматист.